En Pologne, Lisewo peut désigner :

 Lisewo, village du powiat d'Ełk, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie,
 Lisewo, village du powiat de Golub-Dobrzyń, dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie,
 Lisewo, gmina rurale du powiat de Chełmno, dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie,
 Lisewo, chef-lieu de la gmina précitée,
 Lisewo, village du powiat de Płońsk, dans la voïvodie de Mazovie,
 Lisewo, village du powiat de Konin, dans la voïvodie de Grande-Pologne,
 Lisewo, village du powiat de Września, dans la voïvodie de Grande-Pologne,
 Lisewo, localité polonaise de la voïvodie de Poméranie et du powiat de Puck.